La Temporada 2007 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías.

Torneos locales

Primera división

Apertura 

Tabla Final:

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol

 Clasificación a Copa Sudamericana 2007*:
 Colo-Colo (como Chile 1)
 Audax Italiano (como Chile 2)

Clausura 

 Final:

 Clasificación a Copa Libertadores 2008:
 Colo-Colo (como Chile 1)
 Universidad Católica (como Chile 2)
 Audax Italiano (como Chile 3)

Tabla acumulada 
Contiene la sumatoria de los puntajes en las fases regulares los Torneos de Apertura y Clausura de la Primera división. No incluye los partidos disputados por la fase de play-offs.

Define a los tres equipos descendidos y al que disputará la Liguilla de Promoción con los lugares 3° y 4° de la Primera B. Actualizada al 26 de noviembre de 2007, finalizada la fase regular.

En caso de empate en puntos, el lugar superior se dirimió por: cantidad de partidos ganados, diferencia de goles, cantidad de goles marcados, cantidad de goles marcados como visita, mayor puntaje en los partidos disputados por los clubes involucrados, y finalmente, sorteo.
 	
 
 Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol.
En caso de empate en puntaje, se resuelve mediante: cantidad de partidos ganados, diferencia de goles, cantidad de goles marcados, cantidad de goles marcados como visita, puntaje entre los equipos involucrados, sorteo.

Primera B 

También ascendió directamente Rangers de Talca, como subcampeón de la categoría. 

A la liguilla de promoción clasificaron Santiago Morning y Deportes Copiapó, quienes se enfrentaron a Deportes Puerto Montt por un cupo en la Primera División. La liguilla fue ganada por Santiago Morning, descendiendo Puerto Montt a la segunda categoría, permaneciendo Deportes Copiapó en la misma.

Tercera división

Ascensos y descensos

Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

Copa Libertadores 

Los representativos chilenos fueron:
 Cobreloa: Eliminado en ronda preliminar, por el Paraná Clube de Brasil (2 PJ, 0 PG, 1 PE, 1 PP, 1 GF, 3 GC)
 Audax Italiano: Eliminado en primera fase, por diferencia de goles respecto del segundo de su grupo, Sao Paulo (6 PJ, 3PG, 2 PE, 1 PP, 8 GF, 6 GC)
 Colo-Colo: Eliminado en octavos de final, por el Club América de México (8 PJ, 4 PG, 0 PE, 4 PP, 14 GF, 11 GC)

Copa Sudamericana 

Los equipos chilenos participantes fueron:
 Audax Italiano: eliminado en 16avos de final por Colo-Colo
 Colo-Colo: eliminado en octavos de final por Millonarios, de Colombia.

Selección nacional 
La selección adulta de Chile participa durante 2007 en la Copa América, llegando a disputar los cuartos de final, instancia tras la cual queda eliminada por el representativo de Brasil. A partir de octubre de dicho año, debe jugar además la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, que contempla cuatro partidos durante el curso de 2007.

Hasta el término de la Copa América, la selección fue dirigida por el entrenador uruguayo-chileno Nelson Acosta. Luego de su renuncia, el puesto fue asumido el 10 de agosto de 2007 por el argentino Marcelo Bielsa.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección de fútbol de Chile disputa en el curso del año 2007.

Selección sub-20 

La selección de fútbol sub 20 de Chile, dirigida por José Sulantay, participó en dos competiciones oficiales durante el año. Obtuvo el 4° lugar en el Sudamericano de Paraguay, y el 3° en el Mundial de Canadá.

Selección sub-17 

La selección de fútbol sub 17 de Chile, también dirigida por Sulantay, participó en una competición oficial durante el año, siendo eliminada en primera ronda del Sudamericano de Ecuador, sin lograr la clasificación para el Mundial de Corea del Sur.

Selección sub-15

Referencias

Enlaces externos 
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

 
Temporadas del fútbol chileno